Yao kan syfta på:

Yao (kejsare) – en mytologisk kejsare i Kina
Yao (folkslag) – ett folkslag i södra Kina och angränsande delar av Sydostasien
Mien (språk) – ett kinesiskt språk
Yao (folk) – ett folk i Afrika
Yao (språk) – ett afrikanskt språk
Yao, Osaka – en stad i Osaka prefektur, Japan

Se även
Yao (namn), ett kinesiskt efternamn